Slag bij Winterthur (919)
 Slag bij Winterthur (1799)